Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1961 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Jan Lehane et Bob Hewitt battent Mary Carter Reitano et John Pearce en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1961
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1961
Sport en janvier 1961